Усть-Та́ркский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Новосибирской области России.

Административный центр — село Усть-Тарка.

География 
Район расположен на западе Новосибирской области. Граничит с Кыштовским, Венгеровским и Татарским районами Новосибирской области, а также Омской областью.

По территории района протекает река Омь, с двумя притоками — реками Тарка и Еланка. Район расположен в зоне лесостепи с большими охотничьими угодьями. Территория района по данным на 2008 год — 406,1 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 236,4 тыс. га (58,2 % территории). Лесом занято 12 % территории, 22 % занимают болота.

Самые крупные реки района: Омь и Тарка.

Крупнейшие озера: Угуй, Песчаное и Бол. Кутарлы.

Четверть площади района занято болотами.

Климат 
Тип климата — континентальный.

Абсолютные минимум и максимум температуры: -44,9 градусов Цельсия и +37,8 градусов Цельсия.

Снежный покров лежит 156 дней в году.

История 
В 1925 на территории нынешнего Усть-Таркского района был образован Еланский район с центром в селе Еланка, который вошёл в состав Омского округа Сибирского края. В 1929 Еланский район был передан в состав Барабинского округа Сибирского края. В 1930 году Сибирский край был разделён на западную и восточную части, и Еланский район оказался в составе Западно-Сибирского края. В 1932 Еланский район был ликвидирован, а его земли присоединены к Татарскому району. 20 января 1936 из частей Татарского и Венгеровского районов был создан Кушаговский район с центром в селе Кушаги, однако уже 17 апреля 1936 центр района перенесен в село Усть-Тарка с переименованием в Усть-Таркский. В 1937 район был включен в состав новообразованной Новосибирской области.

Достопримечательности района 

 Биологический заказник «Усть-Таркский»;
 Озеро Угуй, богатое сапропелем;
 Церковь Архангела Михаила (с. Усть-Тарка);
 Исторические музеи (с. Еланка, с. Камышево);
 Часовня во имя Зинаиды Тарсийской (п. Октябрьский).

Население

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 13 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Населённые пункты 
В Усть-Таркском районе 37 населённых пунктов.

Экономика

Промышленность 
В районе отсутствуют крупные промышленные предприятия. Промышленность района представлена следующими предприятиями:
 ЗАО «Мельница»

Сельское хозяйство 
Сельскохозяйственным производством занимаются 11 закрытых акционерных обществ, сельскохозяйственный производственный кооператив, 7 крестьянско-фермерских хозяйств и личные подсобные хозяйства населения. В сельском хозяйстве занято 40 % всех работающих. Основная специализация сельскохозяйственных предприятий — мясо-молочное животноводство.

Транспорт 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования — 497 км, в том числе дорог с твердым покрытием — 218 км.

Через район проходит автодорога «Омск—Куйбышев» — часть старого Московско-Сибирского Тракта, дороги, соединявшей на протяжении двух столетий Москву с Сибирью (позднее с Китаем). В советские годы была участком автомобильной дороги М-51. Новая федеральная автомобильная трасса  «Байкал» проложена южнее и не проходит по территории района.

Выдающиеся жители 
Почётные граждане Усть-Таркского района:

 Харитонов Николай Михайлович, депутат Государственной Думы РФ; 
 Маркин Виктор Фёдорович, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике; 
 Матвеев Виктор Семёнович, ген.директор ОАО «Стройсиб», в прошлом заместитель главы администрации Новосибирской области; 
 Голотвин Алексей Фёдорович, участник Великой Отечественной войны, в прошлом председатель Усть-Таркского районного исполкома; 
 Бушмакин Виктор Дмитриевич, полный кавалер ордена Трудовой Славы; 
 Яконюк Виктор Степанович, в прошлом руководитель совхоза «Дубровинский» и Дубровинского муниципального образования.

Герои Советского Союза:

 Алексей Григорьевич Иванов;
 Федор Дмитриевич Костенко.
 Герой войны: 
 Русанов Федосий Иванович

Примечания

Ссылки 
 Сайт об Усть-Таркском районе
 Официальный сайт района не работает
 На сайте администрации Новосибирской области
 На сайте Новосибирского областного совета депутатов
 Перечень муниципальных образований Новосибирской области

См. также 
 Еланский район